El torneig de Monterrey 2010, conegut oficialment com a Monterrey Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La segona edició del torneig i es va celebrar entre l'1 i el 7 de març de 2010 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista russa Anastassia Pavliutxénkova va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010